Epipona är ett släkte av getingar. Epipona ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Getingar
Epipona